Йейтс () — многозначное слово английского происхождения. Может относиться к фамилиям, населённым пунктам и др. Встречаются также русские варианты написания Йетс, Ейтс, Йитс, Ятс.

Фамилия 

 Йейтс, Адам (род.1992) — английский профессиональный велогонщик. Брат-близнец Саймона Йейтса.
 Йейтс (Йетс) Андреа (род. 1964) — американская мать-детоубийца.
 Йейтс, Джанти (род. 1950) — британская художница и дизайнер костюмов для кино и телевидения.
 Йейтс, Джек (1860—?) — английский футболист.
 Йейтс, Джек (1861—1917) — английский футболист.
 
 Йейтс, Джемс (1789—1871) — английский богослов, пастор в Глазго, автор ряда трудов по теологии.
 Йейтс, Дориан (род. 1962) — английский культурист, 6-кратный победитель «Мистер Олимпия».
 Йейтс, Дэвид (род. 1962) — британский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, режиссёр 4-х фильмов о Гарри Поттере.
 Йейтс, Кирби (род. 1987) — американский бейсболист.
  (род. 1958) — британский дирижёр.
 Йетс, Питер (1929—2011) — британский режиссёр, продюсер и сценарист, дважды номинант на премию «Оскар».
 
  (1738—1801) — американский политик и судья, сторонник антифедерализма.
 Йейтс, Сидни Ричард (1909—2000) — американский политик-демократ.
 Йейтс, Саймон (род.1992) — английский профессиональный велогонщик. Брат-близнец Адама Йейтса.
 Йейтс, Саймон (1963) — британский альпинист, путешественник, писатель.
 Йейтс, Салли (род. 1960) — американский юрист.
 Йейтс, Стивен (род. около 1750) — ветеран Американской Революции, построил в Вирджинии таверну, вокруг которой основан город Эльба (с 1914 г. Гритна).
 
 Йейтс, Франческо (род. 1995) — канадский музыкант, исполнитель, автор песен.
  (1922—2008) — английский художник.
 Йейтс (Ейтс), Фредерик (1884—1932) — английский шахматист, корреспондент газет «Манчестер гардиан» и «Йоркшир пост».
  (1854—1919) — английский живописец.
 Йейтс, Фридрих Генрих (1797—1842) — английский драматический артист.
 Йейтс, Фрэнк (1902—1994) — английский учёный-статистик.
 Йейтс, Фрэнсис (1899—1981) — английский историк культуры Ренессанса, Дама-Командор ордена Британской империи.
 Йейтс, Эдмунд Ходжсон (1831—1894) — английский писатель, драматург и издатель.

 Йейтс, Джек Батлер (1871—1957) — ирландский художник, сын Джона Йейтса, младший брат Уильяма Йейтса.
 Йейтс, Джон Батлер (1839—1922) — ирландский живописец-портретист, отец Уильяма и Джека Йейтсов.
 Йейтс, Уильям Батлер (1865—1939) — ирландский поэт и драматург, нобелевский лауреат 1923 года, сын Джона Йейтса, старший брат Джека Йейтса.

Топоним 

 Йейтс — округ в штате Нью-Йорк (США)

Примечания